La detentrice del titolo era Francesca Schiavone, ma è stata sconfitta in finale da Li Na per 6-4, 7-60. Per la cinese questo è il primo titolo del Grande Slam in carriera.

Teste di serie 

 Caroline Wozniacki (terzo turno)
 Kim Clijsters (secondo turno)
 Vera Zvonarëva (ottavi di finale)
 Viktoryja Azaranka (quarti di finale)
 Francesca Schiavone (finale)
 Li Na (campionessa)
 Marija Šarapova (semifinale)
 Samantha Stosur (terzo turno)
 Petra Kvitová (ottavi di finale)
 Jelena Janković (ottavi di finale)
 Marion Bartoli (semifinale)
 Agnieszka Radwańska (ottavi di finale)
 Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
 Anastasija Pavljučenkova (quarti di finale)
 Andrea Petković (quarti di finale)
 Kaia Kanepi (terzo turno)

 Julia Görges (terzo turno)
 Flavia Pennetta (primo turno)
 Shahar Peer (primo turno)
 Ana Ivanović (primo turno)
 Yanina Wickmayer (terzo turno)
 Dominika Cibulková (primo turno)
 Alisa Klejbanova (ritirata per malattia)
 Jarmila Gajdošová (terzo turno)
 Marija Kirilenko (ottavi di finale)
 Nadia Petrova (primo turno)
 Alexandra Dulgheru (secondo turno)
 Daniela Hantuchová (ottavi di finale)
 Peng Shuai (terzo turno, ritirata per problemi respiratori)
 Roberta Vinci (terzo turno)
 Klára Zakopalová (primo turno)
<li> Cvetana Pironkova (secondo turno)

Qualificate 

  Sloane Stephens (primo turno)
  Marina Eraković (primo turno)
  Chan Yung-jan (terzo turno)
  Nuria Llagostera Vives (terzo turno)
  Corinna Dentoni (primo turno)
  Heather Watson (secondo turno)

 Mona Barthel (secondo turno)
 Sabine Lisicki (secondo turno)
 Aleksandra Wozniak (secondo turno)
 Ol'ga Govorcova (secondo turno)
 Eléni Daniilídou (primo turno)
 Sílvia Soler Espinosa (secondo turno)

Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard 
  Casey Dellacqua
  Irina Falconi
  Pauline Parmentier
  Caroline Garcia
  Kristina Mladenovic
  Iryna Brémond
  Stéphanie Foretz Gacon
  Olivia Sanchez

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2011